Аэропорт Алекнагик (), , также известный как Новый аэропорт Алекнагик — государственный гражданский аэропорт, расположенный в двух километрах к востоку от центрального делового района города Алекнагик (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Алекнагик расположен на высоте 66 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 15/33 размерами 631 х 18 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения 

В настоящее время аэропорт не обслуживает регулярные рейсы коммерческой авиации.

Примечания 
 
 Great Circle Mapper: WKK — Aleknagik, Alaska

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски